Teti può riferirsi a:

Astronomia 
 Teti – satellite naturale del pianeta Saturno
 17 Teti – asteroide scoperto nel 1852

Economia 
 TETI – compagnia telefonica italiana che operava in Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e nel circondario di Orvieto in Umbria
 Nicola Teti Editore – casa editrice italiana
 Sandro Teti Editore – casa editrice italiana

Geografia 
 Teti – comune della provincia di Nuoro (Italia)
 Teti – isola della Grecia nel Mar Libico

Mitologia 
 Teti – figura della mitologia greca, Nereide e madre di Achille
 Teti – figura della mitologia greca, Titanide, figlia di Urano e Gea

Persone 
 Teti (...–...) – sovrano egizio (faraone) della III dinastia
 Teti (faraone) (... – 2330 a.C.) – sovrano egizio della VI dinastia
 Camillo Teti (1939) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Carlo Teti (1529-1589) – architetto, ingegnere militare e trattatista italiano
 Filippo Teti (1835-1902) – avvocato e politico italiano
 Daniele Teti (2003 – ...) – politico del partito comunista italiano

Sociologia 
 Teti – classe sociale dell'antica Atene